Bloomberg − agencja prasowa założona przez Michaela Bloomberga
 Bloomberg – kanał telewizyjny

Zobacz też 
 Michael Bloomberg − amerykański przedsiębiorca i polityk, burmistrz Nowego Jorku
 Bloomberg Tower − wieżowiec w Nowym Jorku